Santa Domenica har flere betydninger:

 Santa Domenica Talao, en by i Calabrien, Italien
 Santa Domenica Vittoria, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien